Летова — женская форма русской фамилии Летов. 

 Известные носители 
 
 Летова, Ирина Анатольевна (09.10.1951 – 08.02.2022) — специалист в области классической филологии, преподаватель УрГУ и Екатеринбургской духовной семинарии.
 Летова, Наталья Юрьевна (род. 1969) — российская журналистка и рок-музыкант.